Adolfo de Nassau-Weilburg y Sajonia-Hildburghausen (Adolph Wilhelm August Karl Friedrich von Nassau-Weilburg; 24 de julio de 1817 - 17 de noviembre de 1905) fue el tercer y último duque de Nassau y el cuarto gran duque de Luxemburgo.

Biografía 

Fue hijo del príncipe Guillermo de Nassau-Weilburg, duque de Nassau (1792-1839) y de la princesa Luisa Federica de Sajonia-Hildburghausen, hija de Federico de Sajonia-Altenburgo.

Se convirtió en duque de Nassau en 1839, después de la muerte de su padre el príncipe Guillermo de Nassau-Weilburg. Apoyó a Austria durante la Guerra austro-prusiana de 1866. Tras la derrota austríaca, Nassau fue anexionado a Prusia. En 1890, a la muerte de Guillermo III, se convirtió en monarca de Luxemburgo puesto que al estar vigente la Ley Sálica, la princesa Guillermina quedaba excluida y por el Pacto Familiar de Nassau que acordaba la sucesión para el heredero masculino más cercano, el cual era Adolfo, primo lejano de Guillermo III y tío de la reina consorte de Guillermo III.

Matrimonios y descendencia  

El 31 de enero de 1844, se casó en San Petersburgo con Isabel Mijáilovna, gran duquesa de Rusia (hija del gran duque Miguel Pávlovich de Rusia (1798-1849), hijo a su vez del zar Pablo I de Rusia), que falleció de parto varios meses después de contraer matrimonio.

Se casó por segunda vez en Dessau el 23 de abril de 1851 con la princesa Adelaida María de Anhalt-Dessau (sobrina del duque Leopoldo IV de Anhalt-Dessau), con la que tuvo cinco hijos, de los cuales dos llegaron a ser monarcas: 

 Guillermo IV, su hijo mayor y sucesor (1852-1912).
 Federico Pablo Guillermo (28 de septiembre de 1854 - 23 de octubre de 1855).
 María Batilde Guillermina Carlota (14 de noviembre de 1857 - 28 de diciembre de 1857).
 Francisco José Guillermo (30 de enero de 1859 - 2 de abril de 1875).
 Hilda Carlota Guillermina (1864-1952), esposa de Federico II, gran duque de Baden.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Soberano gran maestre de la Orden del León de Oro de Nassau ().
  Soberano gran maestre de la Orden de Adolfo de Nassau ().
  Soberano gran maestre de la Orden de la Corona de Roble ().

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Orden del Elefante (, 01/02/1840).
  Caballero de la Orden de los Serafines ( Reino de Suecia, 10/10/1856).
  Caballero gran cruz de la Real Orden de San Esteban de Hungría ().
  Caballero gran cruz de la Orden de Luis ( Gran Ducado de Hesse-Darmstadt).
  Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica (, 1839).

Ancestros

Referencias

Línea de tiempo 

Grandes Duques de Luxemburgo
Duques de Nassau
Casa de Nassau-Weilburg
Casa de Orange-Nassau
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Protestantes de Luxemburgo
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso